Heroes (flertal af det engelske ord "hero", der betyder "helt") kan henvise til flere artikler:

Musik 
 "Heroes", et David Bowie album fra 1977
Heroes (David Bowie-sang), titelnummeret fra "Heroes" albummet
 Heroes (Johnny Cash og Waylon Jennings-album), 1986
 Heroes (Commodores-album), 1980
 Heroes (Mark O'Connor-album), 1993
 Heroes (David Benoit-album), 2008
 Heroes: Original Soundtrack, soundtrack fra 2008 fra tv-serien Heroes
 Heroes (HOCC-album), 2009
 Heroes: Original Score, et album med musikken fra tv-serien Heroes (2009)
 Heroes (Icehouse-album)
 Heroes (Michael Ball-album), 2011
 Heroes (Paul Overstreet-album)
 Heroes (J. J. Johnson-album)
 Heroes (Willie Nelson-album), 2012
 Heroes (Sabaton-album), 2014
 "Heroes" (Måns Zelmerlöw), svensk bidrag til Eurovision Song Contest 2015

Film 
 Heroes (film fra 1977), en film med Henry Winkler og Sally Field
 Heroes (film fra 2008), en Bollywood film med Salman Khan

Tv 
 Heroes (tv-serie), en amerikansk science fiction tv-serie fra 2006–2010 
 "Heroes" (Beavis and Butthead), en episode i tv-serien Beavis & Butthead
 "Heroes" (Better Off Ted) en episode i tv-serien Better of Ted
 "Heroes" (CSI: NY) en episode i tv-serien CSI
 "Heroes" (Stargate SG-1) en episode i tv-serien Stargate

Se også 
 Heroes of Might and Magic - computerspilsserie
 Hero (flertydig)